Au sens premier, un corridor (issu de l'italien  « coureur » et par extension « galerie où on court », dérivé de , « courir ») est une galerie couverte, plus ou moins étroite, qui sert de passage pour accéder à différentes pièces ou locaux. 

Le mot a pris également un sens figuré désignant alors tout axe de passage linéaire, constitué par des infrastructures ou usages de déplacement (corridor routier, aérien, fluvial, maritime, naturel,…)

Le mot corridor se rencontre donc dans de nombreuses expressions, faisant référence à son sens figuré :

 Corridor de sécurité
 Corridor géographique
 Corridor biologique, un ou des milieux reliant fonctionnellement entre eux différents habitats,
 Corridor biologique sous-marin, variante aquatique du précédent,
 Corridor biologique fluvial, 
 Corridor biologique méso-américain ;
 Corridor polonais, un terme décrivant la Voïvodie de Poméranie en Pologne ;
 Corridor de Vasari, le passage protégé et couvert qu'empruntaient les Médicis entre le  palazzo Vecchio et le palais Pitti, à Florence ;
 Corridor climatique, un large corridor biologique destiné à assurer la survie des espèces sauvages ;
 Corridor Québec-Windsor, un corridor de transport au Canada ;
 Corridor Perse, une route d'approvisionnement traversant l'État impérial d'Iran et le Royaume d'Irak durant la Seconde Guerre mondiale;
 Corridor du Wakhan, situé dans la province du Badakhchan, à l'est de l'Afghanistan ;
 Front Range Urban Corridor, une région urbaine des états américains du Colorado et du Wyoming ;
 Golden Corridor, un espace technologique situé dans la région de Chicago ;
 Opération corridor, nom de code d'une offensive de désenclavement durant la guerre de Bosnie ;
 Northeast Corridor, une ligne ferroviaire de voyageurs des États-Unis ;
 Corridor bleu, un circuit nautique canadien pour la plaisance ;
 Super Corridor Multimédia, un ensemble d'aménagement planifié situé sur la côte ouest de la Péninsule malaise ;
 Corridor de Siliguri, une étroite bande de terre qui relie l'Inde du nord-est au reste de l'Inde situé à l'ouest du Bangladesh ;
 Trans-Texas Corridor, un réseau de transport en cours de construction dans l'État du Texas ;
 Corridor de Latchin, une passe de montagne d'Azerbaïdjan, reliant l'Arménie au Haut-Karabagh ;
 East-West Corridor, une agglomération agro-urbaine située au nord de Trinité, l'une des deux îles composant Trinité-et-Tobago ;
 Corridor multimodal Manta - Manaus, un projet binational du Brésil et de l'Équateur associant plusieurs modes de transport pour relier Manaus.

Autres usages 

 Le corridor bleu, une maison d'édition fondée en 1997 ;
 Shock Corridor, un film américain de 1963 réalisé par Samuel Fuller ;
 le mat du corridor ou mat du couloir désigne un tableau de mat au jeu d'échecs ;
 Corridor est un court métrage d'animation de Frédérique Ortega en 2011 ;
 un travailleur de corridor, intervenant auprès d'adolescents ;
 Corridor, un groupe canadien de rock.

Voir aussi 

 
 Quoridor, un jeu de société.